Hylan peut désigner :
 John F. Hylan (1868–1936), ancien maire de New York
 L'acide hyaluronique
 , un centre commercial new-yorkais